Caldera del Diablo puede referirse a: 

 Devils's Kettle, una cascada en el río Brule, en Minnesota, Estados Unidos
 Gimnasio Luis Ramos, un pabellón deportivo en Venezuela